Vho – frazione italiana del comune di Piadena Drizzona (Lombardia)
Vho – frazione italiana del comune di Tortona (Piemonte)